Daniel Andersson puede referirse a:

Deportistas suecos
 Daniel Andersson (futbolista nacido en 1972), portero;
 Daniel Andersson (futbolista nacido en 1977) , mediocampista.